Hierba del diablo es un nombre común con el que puede hacerse referencia a:

 Scabiosa succisa, planta de la familia Dipsacaceae natural de las zonas templadas de Europa y Norte de África.
 Datura stramonium, planta tóxica de la familia de las solanáceas. 
 El nombre común de la planta '''''Ecballium elaterium.